Большая Кыркыла — посёлок в составе Пролетарского сельсовета Алтайского района Алтайского края (Россия).

География 
Посёлок расположен на высоте 588 метров над уровнем моря, на склоне Семинского хребта. Через посёлок протекает река Сараса, в которую впадает Большая Кыркыла. Посёлок окружён со всех сторон горами, высота которых достигает 800—900 метров. По направлению на северо-запад от посёлка начинается урочище Маралье, на юго-востоке расположено урочище Усть-Кыркыла.

 Улицы
В селе одна улица — Берёзовая.

Расстояние до
 районного центра Алтайское (Алтайский район) 21 км.
 областного центра Барнаул 209 км.

 Ближайшие населённые пункты
Пролетарка 4 км, Басаргино 5 км, Комар 5 км, Черемшанка 5 км, Сараса 12 км, Белое 14 км, Булухта 18 км.

 Климат
Климат в посёлке соответствует климатической зоне Алтайского района, расположенного в предгорьях Алтая: резко континентальный, с холодной снежной зимой и коротким летом, часто сопровождающимся жаркими днями в июле.

История 
Возникновением посёлка принято считать 1893 год, именно эта дата стоит в графе «Основание населённого пункта» в «Списке населённых мест Сибирского края» за 1926 год. При поземельном устройстве Алтайского округа наделы для посёлка были выделены в 1903 году. В «Списке населённых мест Томской губернии на 1911 год», посёлок Большая Кыркыла числится наряду с Малой Кыркылой, в нём насчитывалось 114 жителей. Позже Малая Кыркыла исчезла.

Население

Инфраструктура 
Большая Кыркыла входит в состав труднодоступных местностей. Школа и почтовое отделение находятся в селе Смоленское.

Транспорт 
Автомобильная дорога Бийск-Алтайское-Черга проходит от районного центра Алтайского, через села Сараса и Пролетарка. Есть проезд от автотрассы до посёлка Большая Кыркыла.

Туризм 
Рядом с посёлком находится памятник природы, включающий в себя две пещеры. Большая Кыркылинская пещера находится в 1,5 км от села, на левом берегу реки Сараса, в 0,5 км на юго-запад от устья ручья Черепановского, в привершинной части безымянной горы. Малая Кыркылинкая расположена в 50 м к востоку-северо-востоку от Большой Кыркылинской пещеры. Площадь памятника природы «Пещеры Кырлыкинские» краевого значения, расположенного в левобережной части долины реки Сараса, более 2 гектаров. Первое упоминание о пещерах можно встретить в статье А. М. Маринина, опубликованной в 1966 году. Памятник природы доступен для туристов, к пещерам ведёт пешеходная тропа.

Примечания 

Населённые пункты Алтайского района (Алтайский край)